Las Rosas – capoluogo del Dipartimento di Belgrano, provincia di Santa Fe (Argentina)
Las Rosas – città del Chiapas (Messico)
Las Rosas – stazione della metropolitana di Madrid